В списке приведены высочайшие высотные здания Швеции свыше 58 метров высотой. Для других структур, см. Список самых высоких сооружений Швеции.

Примечания 

 
Швеции
Швеция
Выс